В следующих таблицах приведено сравнение общей и технической информации для ряда языков разметки документов. Пожалуйста, см. статьи отдельных языков разметки для получения дополнительной информации.

Общая информация 
Основные общие сведения о языках разметки: создатель, версия и т.д..

Характеристики 
Некоторые характеристики языков разметки.

Примечания

См. также 
 Список языков разметки документов
 Сравнение Office Open XML и OpenDocument
 Сравнение OpenXPS и PDF
 Сравнение форматов электронных книг
 Сравнение форматов сериализации данных

Ссылки 
 Comparison of XML schema for narrative documents (biased towards author’s BNML schema and associated tools)
 Comparison of Static FBML and iFrames as markup language for Facebook 

Сравнение языков разметки документов